Richemont (Moselle)
 Richemont (Seine-Maritime)

Saint-Crépin-de-Richemont, Dordogne 
Cherves-Richemont, Charente 

Ook is het de afkorting van een Zwitserse onderneming:
 Compagnie Financière Richemont SA